A Taça e São Nicolau é o tornãeio de futebol ficando atrás apenas da Boa Vista ba Cabo Verde. É gerenciada pela Associação Regional de Futebol de São Nicolau (ARFSN). O torneio é disputado em eliminatórias, no sistema mata-mata. Nela, participam clubes de todas as dois divisões.  O venceador recente esse Ultramarina Tarrafal o venceu o terceiro título da taça.

História 
O torneio começou a ser disputado em 2005 e permanece semelhante até os dias atuais
.

Performance por clube

Performance por municİpio

Ver tamběm
Liga Insular de São Nicolau
Super Taça de São Nicolau
Torneio de Abertura de São Nicolau

Referěncias

Ligação externo
Associação Regional de Futebol de São Nicolau na site de FCF

São Nicolau (Cabo Verde)
Futebol de Cabo Verde